Francisco Hernández (1924–2001) mexikói labdarúgó
 Francisco Hernández (1949–2019) Costa Rica-i labdarúgó
hasonló nevűek
 Francisco Hernández de Toledo (1514–1587) spanyol orvos, botanikus